Geoffrey Lloyd peut faire référence à:
(baron Geoffroy-Lloyd)
Geoffrey Lloyd, Baron Geoffrey-Lloyd (1902–1984), homme politique conservateur britannique et pair à vie
  (mort 1986), journaliste gallois
  (1933-), historien des sciences à l'Université de Cambridge
  (1973-), présentateur de radio britannique
  (1942-), footballeur gallois
 Geoff Lloyd ancien bassiste du défunt groupe de rock canadien Matthew Good Band
  (Geoffrey Lloyd), rugbyman des années 1960 et 1970

Voir aussi
  (1914–1997), coureur de speedway